Хајландс има више значења:
 Округ Хајландс (Флорида)
 Хајландс (Тексас)
 Хајландс (Њу Џерзи)
 Хајландс (Северна Каролина)